Запове́дная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заповедная улица — улица в Липецке (Ссёлки).
 Заповедная улица — улица в Москве.
 Заповедная улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Заповедная улица — улица в Днепре.